E03 oder E 03 steht für:
 DB-Baureihe 103, eine Elektrolokomotiv-Baureihe der Deutschen Bundesbahn 
 Hypothyreose, eine mangelnde Versorgung des Körpers mit Schilddrüsenhormonen nach dem ICD-10-Code
 Die Enigma-2000-Kennung (E03) des Zahlensenders Lincolnshire Poacher

E03